Александрова, Татьяна Аркадьевна (род. 1973) — российский журналист, телеведущая.
 Александрова, Татьяна Борисовна (1907—1987) — советская художница и коллекционер по прозвищу Землеройка.
 Александрова, Татьяна Ивановна (1928—1983) — советская детская писательница.
 Александрова, Татьяна Николаевна (род. 1966) — российский учёный в области обогащения золотосодержащих руд.